Ici la France, nom initial de l'émission de radio "Les Français parlent aux Français" diffusée sur la BBC pendant l'occupation allemande de la France ;
 Ici la France, radio collaborationniste créée par Jean Luchaire à Sigmaringen qui émit d' à .